Самоуправления () являются вторым уровнем административного деления Литвы. В Литве существует 60 самоуправлений. Самоуправления были образованы в 1995 году и заменили районы.

Самоуправления Литвы разделяются на три группы:
 городские самоуправления () — 7;
 районные самоуправления () — 44;
 самоуправления () — 10.

История 
19 июля 1994 года был принят закон об образовании с 1995 года 56 самоуправлений. В 1999 и 2002 годах были приняты поправки, в результате которых общее количество самоуправлений увеличилось до 60, также некоторые самоуправления были упразднены, сменили название, статус, изменили границы территорий.

Список самоуправлений

Полномочия и функции 
Процессы интеграции в международные организации, такие как ЕС и НАТО, считаются важными внешними факторами, влияющими на развитие муниципальной власти в стране. Литва, которая стала членом этих организаций, получила совершенно новые обязанности, часть из которых, естественно, также принадлежала муниципалитетам. В случае интеграции с ЕС муниципалитеты получили функции о предоставлении необходимой информации для Европейской комиссии, а в случае интеграции в НАТО муниципалитеты получили новые функции, связанные с вопросами безопасности.

См. также 
 Административное деление Литвы
 Уезды Литвы

Литература 

 
 
Литва